Peter Raisch ist der Name folgender Personen:

* Peter Raisch (Jurist) (1925–2008), deutscher Jurist
 Peter Raisch (Polizist) (1946–2010), deutscher Polizist